Gustave Louis Marie Hubert Ruijs de Beerenbrouck, Nederlands politicus; Tweede Kamerlid , minister en Commissaris van de Koningin (1842-1926)
 Gustave Alexander Marie Joannes Ruijs de Beerenbrouck, Nederlands politicus; Eerste en Tweede Kamerlid (1904-1983)